One of the Finest – film del 1907 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 One of the Finest – film del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 One of the Finest – film del 1913 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 One of the Finest – film del 1914 diretto da Al Christie
 One of the Finest – film del 1917 diretto da Sidney Drew
 One of the Finest – film del 1919 diretto da Harry Beaumont